Die Loesch Verpackungstechnik (auch LoeschPack) ist ein Verpackungsmaschinenhersteller, der zum Geschäftsbereich der Piepenbrock Unternehmensgruppe gehört. Das Unternehmen bietet Verpackungsmaschinen im Bereich Kaugummi für Streifen, TabGums oder Kissen an.

Geschäftsbereich 
Die Loesch Verpackungstechnik GmbH fertigt Verpackungsmaschinen und komplette Anlagen zur Verpackung von Schokolade, Kaugummi, Süßwaren, Dauerbackwaren und Non-Food-Produkten. Bei einer Fertigungstiefe von 80 % werden kaum Standardmaschinen angefertigt.

Standort 

Am Standort Altendorf in Oberfranken werden rund 250 Mitarbeiter beschäftigt.

Unternehmensgeschichte 

Der Kaufmann Johann Franz Max Loesch gründete 1919 in Dresden eine Maschinenbaufirma, die Fabrikationsanlagen und Einwickelmaschinen für Süßwarenartikel entwickelte und baute. Der Schwerpunkt lag auf der Herstellung von Hohlkörper-, Eintafel-, Überzieh- und Mogulanlagen. Im Jahr 1930 stellte das Unternehmen die Falteinschlagmaschine LU3 vor, eine Einwickelmaschine für Schokoladentafeln.

Nach dem Kriegsende 1949 wurde das ursprünglich aus Dresden stammende Unternehmen in Forchheim/Oberfranken durch die ehemaligen Mitarbeiter Walther und Adler neu gegründet. 1963 entwickelte das Unternehmen mit dem Erfinder Erhardt Walther (über 300 Patente, Erfinder des Aufreißfadens) das weltweit erste Pick-and-Place-System für die Befüllung von Pralinen in tiefgezogene Trays, Typ LPK. Mit der Markteinführung der Kaugummiverpackungsmaschine Logimp/Logamat im Jahr 1970 erschloss sich das Unternehmen den Kaugummisektor.

1982 wurde LoeschPack von der Piepenbrock Unternehmensgruppe übernommen. Im folgenden Jahr wurden die Fabrikgebäude am neuen Standort Altendorf/Oberfranken eingeweiht. 1989 wurde der Betrieb um eine zusätzliche Fertigungshalle erweitert.

1999 entwickelte das Unternehmen die Hochleistungsfalteinschlagmaschine GW für Kaugummi. Im Zuge der Weiterentwicklung des Maschinenprogramms im Bereich Backwarenverpackung lieferte LoeschPack 2001 die weltweit größte Trayloading-Verpackungsanlage für Cookies und Biscuits mit einer Leistung von etwa 9000 Artikeln pro Minute.

2003 ergänzte das Unternehmen sein Produktionsprogramm durch eine weitere Falteinschlagmaschine für Schokoladenriegel. Im Leistungsbereich von bis zu 600 Artikeln pro Minute werden Schokoladen in ein oder zwei Hüllstoffe verpackt. Zum gleichen Zeitpunkt wurde die neue Falteinschlagmaschine LHW-1 präsentiert, die dragierte Kaugummikissen in ein oder zwei Hüllstoffe verpackt, im Leistungsbereich von bis zu 400 Stangen pro Minute. 2009 entwickelte LoeschPack einen vollständig servoangetriebenen Roboterkartonierer.

2011 entwickelte LoeschPack die erste automatische Hochleistungs-Falteinschlagmaschine für klassische Kaugummi-Einzelstreifen im Leitungsbereich von 3000 Streifen pro Minute.

Tochtergesellschaften 
Loesch Verpackungstechnik ist ein international operierendes Unternehmen mit einem Exportanteil von etwa 90 %, das durch ein Netz von Tochtergesellschaften und Vertretungen weltweit agiert. Es bestehen neben den Tochtergesellschaften PPT LLC (SC) USA, LoeschPack Russland, LoeschPack Ukraine, Hastamat & LoeschPack Frankreich und HSS Philippinen noch etwa 50 Vertretungen.

Produktprogramm 
Das Produktprogramm des Unternehmens umfasst:

 Zuführsysteme
 Pick and Place Robotersysteme
 Trayloadingsysteme
 Wickelmaschinen
 Falteinschlagmaschinen
 Horizontale Schlauchbeutelsysteme
 Kartonier- und Aufrichtemaschinen
 Komplette Verpackungslinien

Einzelnachweise 

Produzierendes Unternehmen (Landkreis Bamberg)
Ehemaliges Unternehmen (Dresden)
Produzierendes Unternehmen (Dresden)
Verpackungsmaschinenhersteller
Altendorf (Landkreis Bamberg)
Gegründet 1919